Die Spielzeit 1999/2000 der Extraliga war die siebte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Bratislava gegen den HKm Zvolen mit 3:2 Siegen durch und gewann damit den zweiten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Aufgrund seines letzten Platzes in der Hauptrunde musste der HK Spišská Nová Ves in die 1. Liga absteigen und wurde durch den Zweitligameister MHC Martin ersetzt.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HC Košice 
 MHk 32 Liptovský Mikuláš   
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HK Spišská Nová Ves 
 HC Dukla Trenčín 
 HKm Zvolen

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 1999/2000 wurde der HC Slovan Bratislava, der die Best-of-Five-Serie gegen den HKm Zvolen mit 3:2 Siegen für sich entschied und den zweiten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

All-Star-Team

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 1999/2000